Tóth Balázs (1829–1867) református lelkész, honvédtüzér, főiskolai senior
 Tóth Balázs (1932) matematikus, főiskolai docens
 Tóth Balázs (1967) olimpiai 6. helyezett tornász
 Tóth Balázs (1980) labdarúgó (Vasas, Újpest, Kaposvár)
 Tóth Balázs (1981) labdarúgó (Videoton FC)
 Tóth Balázs (1983) tékvandós
 Tóth Balázs (1997) labdarúgókapus
 Tóth Balázs (2004) labdarúgó
 Tóth Balázs rádiós műsorvezető
 Tóth Balázs operatőr
 Tóth Balázs (?) Junior Prima díjas trombitaművész
 Tóth Balázs atléta
 Tóth Balázs fordító
 Tóth Balázs politikus
 Tóth Balázs szinkrondramaturg

Hasonló néven
 B. Tóth Balázs (1986) labdarúgó